Jazda po muldach kobiet to pierwsza konkurencja, w której rozdane zostaną medale w narciarstwie dowolnym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi.

Zawodniczki o medale olimpijskie będą walczyły 8 lutego na trasie Rosa Mogul w ośrodku sportów ekstremalnych Ekstrim-park Roza Chutor, umiejscowionym w Krasnej Polanie. Mistrzostwa olimpijskiego z 2010 roku będzie broniła reprezentantka Stanów Zjednoczonych Hannah Kearney.

Terminarz

Tło

Wyniki

Kwalifikacje

1. runda kwalifikacyjna 
Udział bierze 30 zawodniczek. Pierwsze 10 awansuje do finałów, a pozostała dwudziestka będzie walczyć o finały w 2. rundzie kwalifikacyjnej

2. runda kwalifikacyjna 
Najlepsza 10-tka spośród przegranych z pierwszej rundy kwalifikacji awansowała do finału.

Finały

Finał 1 
W 1. finale wzięła udział najlepsza dziesiątka pierwszej i drugiej rundy czyli 20 zawodniczek. Dwanaście najlepszych zawodniczek awansowało do 2. finału.

Finał 2 
Do trzeciego finału awansowało sześć najlepszych zawodniczek.

Finał 3 
Udział brało najlepszych 6 zawodniczek 2. finału.

Przypisy

Bibliografia 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014